Jméno a příjmení Karel Hlaváček má více nositelů:

 Karel Hlaváček (1874–1898) – český básník a výtvarník
 Karel Hlaváček (poslanec) (1906–?) – československý poválečný politik, poslanec za sociální demokraty
 Karel Hlaváček (odbojář) (1902–1987) – český učitel, odbojář a skautský činovník